Ruffec puede referirse a: 

 Ruffec, comuna francesa situada en Charente.
 Ruffec, comuna francesa situada en Indre.